Bensopyron kan vara en av två ketonderivat av bensopyran som är skelettet till många flavonoider:
Kromon (1-bensopyran-4-on)
Kumarin (1-bensopyran-2-on)

Kromener